

Persone
 Salah – danzatore francese
 Ahmed Salah – ex maratoneta gibutiano
 Ahmed Ben Salah – politico e sindacalista tunisino
 Alaa Salah – studentessa sudanese, nota per le sue proteste contro il governo locale
 Arturo Salah – allenatore di calcio ed ex calciatore cileno
 Luay Salah – calciatore iracheno
 Mohamed Salah – calciatore egiziano
 Ibrahim Salah – calciatore egiziano
 Oumar Ben Salah – ex calciatore ivoriano
 Tamer Salah – calciatore palestinese
 Walid Salah – ex calciatore egiziano

Altro
 Ṣalāt o Salah – preghiera islamica canonica